Grat
 Valeri Grat
 Sant Grat d'Aosta, bisbe d'Aosta, s. V.
 Sant Grat d'Auloron, bisbe d'Auloron, s. VI.